TNM Super League (2010/2011) był 25. edycją rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Malawi. Tytułu nie obroniła drużyna Silver Strikers Lilongwe. Nowym mistrzem Malawi został zespół Escom United Blantyre.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 TNM Super League

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Malawi
2010 w Afryce
2011 w Afryce
2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Malawi w XXI wieku